Rico Rodriguez, kan syfta på
 Rico Rodriguez (musiker), en jamiacansk musiker.
 Rico Rodriguez (skådespelare), en amerikansk skådespelare